Navnet Beckmann eller Beckman kan henvise til flere personer:
 Ernesto Beckmann Geisel (1908, Bento Gonçalves  1996, Rio de Janeiro), en brasiliansk embedsmand og politiker
 Ernst Otto Beckmann (1853, Solingen  1923, Berlin), en tysk kemiker
 Fokke Beckmann
 Friedrich ("Fritz") Beckmann (1803, Breslau  1866, Wien), en tysk skuespiller
 Johann Beckmann (1739, Hoya  1811, Göttingen), en tysk filosof, økonom og naturforsker
 Johann Christoph Beckmann (Bekmann)
 Max Beckmann (1884, Leipzig  1950, New York City), en tysk maler
 Mikkel Beckmann – (født 24. oktober 1983) er en dansk fodboldspiller,
 Olaf Beckmann

Beckman 
 Anna Pernilla Beckman, "Meja" (* 1969, Nynäshamn), en svensk komponist
 (Lars) Mikael Beckman, "Mike Beck" (* 1959), en svensk filmskaber

Se også 
 Den Schou-Beckmanske Stiftelse (Susanne Beckman)
 Relateret efternavne
 Beckman
 Bäckman (Baeckman), Bäckmann (Baeckmann)
 Bäck (Baeck), Beck
 Back, Backe (Nordtyskland); Backhaus, Backes, Backus; Backofen (Bachofen), Backmeister (Bacmeister)
 Bäcker (Baecker), Becker – Nordtyskland, Danmark, Sverige; Beckers, Beckert, Beckermann (Beckerman)
 Beckenbauer
 Brotbeck (Brodtbeck, Brodbeck) – Sørtyskland, Sveits, Østrig

Nedertyske efternavne
Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne